Strafgesetzbuch (Duitsland)
 Strafgesetzbuch (Oostenrijk)
 Strafwetboek (Zwitserland), officieel het Schweizerisches Strafgesetzbuch